|-
| 156501 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156502 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156503 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156504 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156505 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156506 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156507 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156508 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156509 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156510 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156511 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156512 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156513 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156514 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156515 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156516 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156517 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156518 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156519 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156520 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156521 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156522 - ||  || 12 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156523 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156524 - ||  || 4 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156525 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156526 - ||  || 6 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156527 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156528 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156529 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156530 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156531 - ||  || 7 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156532 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156533 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156534 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156535 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156536 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156537 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156538 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156539 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156540 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156541 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156542 - ||  || 13 februarie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 156543 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156544 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156545 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156546 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156547 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156548 - ||  || 6 martie 2002 ||  || 
|-
| 156549 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 156550 - ||  || 12 martie 2002 ||  || 
|-
| 156551 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156552 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156553 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156554 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156555 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156556 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156557 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156558 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156559 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156560 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156561 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156562 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156563 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156564 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156565 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156566 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156567 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156568 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156569 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156570 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156571 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156572 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156573 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156574 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156575 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156576 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156577 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156578 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156579 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156580 - ||  || 3 martie 2002 ||  || 
|-
| 156581 - || 2002 FO || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156582 - ||  || 18 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156583 - ||  || 19 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156584 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156585 - ||  || 3 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156586 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156587 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156588 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156589 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156590 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156591 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156592 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156593 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156594 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156595 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156596 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156597 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156598 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156599 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156600 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-